SIES puede hacer referencia a:
 Sistema de Ingreso a la Educación Superior, test estandarizado que se iba a realizar en Chile.
 Servicio de Información de la Educación Superior , servicio de educación superior en Chile.

Siglas